Kasperowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.

Kasperowszczyzna – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Dory.